Acanthotheciella är ett släkte av svampar. Acanthotheciella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acanthotheciella